Secret Agent:

 «Секретный агент» (англ. The Secret Agent) — роман Джозефа Конрада, 1997
 «Секретный агент» (англ. The Secret Agent) — фильм по роману Джозефа Конрада «Секретный агент», 1996
 «Секретный агент» (англ. Secret Agent) — кинофильм Альфреда Хичкока, 1936
 «Опасный человек» (англ. Danger Man, в США транслировался под титулом Secret Agent) — британский телесериал, 1960—1968
 Secret Agent — компьютерная игра производства компании Apogee Software, 1992
  — альбом Чика Кориа 1978 года.